Bobo Baldé (Marselha, 5 de outubro de 1975) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Bobo Baldé representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Naturais de Marselha
Futebolistas da Guiné
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Football Club de Mulhouse
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Athlétic Club Arlésien
Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012